Jméno a příjmení Patrick Herrmann náleží těmto lidem:

 Patrick Herrmann (1988) – německý fotbalista
 Patrick Herrmann (1991) – německý fotbalista